Эта статья содержит данные из предварительного Отчёта о развитии человечества за 2010 год.
Индекс образования — индекс рассчитываемый Организацией Объединённых Наций (ООН) для разных стран на определённый год.

Описание 
ООН ежегодно публикует индекс развития человеческого потенциала, который включает индекс образования, показатель валового внутреннего продукта и ожидаемую среднюю продолжительность жизни.

Индекс образования отражает уровень грамотности взрослого населения (две трети значения) и комбинированный показатель совокупной доли учащихся (одна треть значения). Уровень грамотности позволяет узнать, сколько процентов населения овладело чтением и письмом, в то время как совокупная доля учащихся указывает процент учащихся начиная с детских садов и заканчивая послевузовским образованием.

Образование — важнейшая составляющая показателя «качество жизни». Индекс образования, в частности, учитывается при определении уровня экономического развития, который является ключевым критерием при ранжировании стран на развитые, развивающиеся и наименее развитые.

Ранжирование 
Изменения значения индекса отражены следующим образом:
  — увеличение.
  — нет изменений.
  — снижение.

Индексы по странам 
Последняя опубликованная версия отчёта содержит сведения за 2011 год.

Все страны, относящиеся к категории развитых, должны иметь индекс свыше 0,8, хотя большинство из них имеют индекс свыше 0,9. Для просмотра рейтинга, основанного на ИРЧП, смотрите список стран по ИРЧП.

|-
| 1 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,993 || 
|-
| 1 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,993 || 
|-
| 1 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,993 || 
|-
| 1 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,993 || 
|-
| 1 ||  (8) ||style="text-align:left"|  || 0,993 ||  0,017
|-
| 6 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,991 || 
|-
| 7 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,989 || 
|-
| 8 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,988 || 
|-
| 9 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,985 || 
|-
| 10 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,985 || 
|-
| 11 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,981 ||  0,001
|-
| 12 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,980 || 
|-
| 13 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,978 || 
|-
| 14 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,975 || 
|-
| 15 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,975 ||  0,004
|-
| 16 ||  (20) ||style="text-align:left"|  || 0,975 ||  0,035
|-
| 17 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,974 || 
|-
| 18 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,974 || 
|-
| 19 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,969 || 
|-
| 20 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,968 || 
|-
| 21 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,968 || 
|-
| 22 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,965 || 
|-
| 23 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,965 ||  0,001
|-
| 24 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,964 || 
|-
| 26 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,961 || 
|-
| 27 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,961 ||  0,003
|-
| 28 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,960 || 
|-
| 29 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,960 ||  0,004
|-
| 30 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,957 || 
|-
| 31 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,955 || 
|-
| 32 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,954 || 
|-
| 33 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,952 || 
|-
| 34 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,949 || 
|-
| 35 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,949 || 
|-
| 36 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,947 || 
|-
| 37 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,946 || 
|-
| 38 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,945 || 
|-
| 39 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,939 || 
|-
| 40 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,938 || 
|-
| 41 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,936 || 
|-
| 42 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,933 || 
|-
| 43 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,930 || 
|-
| 44 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,929 ||  0,002
|-
| 45 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,928 || 
|-
| 46 ||  (23) ||style="text-align:left"|  || 0,921 ||  0,035
|-
| 47 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,920 || 
|-
| 48 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,919 ||  0,001
|-
| 49 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,918 ||  0,001
|-
| 50 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,916 ||  0,001
|-
| 51 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,915 ||  0,001
|-
| 52 ||  (40) ||style="text-align:left"|  || 0,913 ||  0,070
|-
| 53 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,913 || 
|-
| 54 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,910 ||  0,001
|-
| 55 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,909 || 
|-
| 56 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,906 ||  0,001
|-
| 57 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,905 || 
|-
| 58 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,899 ||  0,001
|-
| 59 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,898 ||  0,004
|-
| 60 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,896 || 
|-
| 61 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,896 || 
|-
| 62 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,893 ||  0,003
|-
| 63 ||  (9) ||style="text-align:left"|  || 0,892 ||  0,007
|-
| 64 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,891 || 
|-
| 65 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,891 || 
|-
| 66 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,891 || 
|-
| 67 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,891 || 
|-
| 68 ||  (4) ||style="text-align:left"|  || 0,891 ||  0,006
|-
| 69 ||  (12) ||style="text-align:left"|  || 0,889 || 
|-
| 70 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,888 || 
|-
| 71 ||  (5) ||style="text-align:left"|  || 0,888 ||  0,001
|-
| 72 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,888 ||  0,002
|-
| 73 ||  (6) ||style="text-align:left"|  || 0,888 ||  0,001
|-
| 74 ||  (10) ||style="text-align:left"|  || 0,888 ||  0,002
|-
| 75 ||  (5) ||style="text-align:left"|  || 0,887 ||  0,007
|-
| 76 ||  (6) ||style="text-align:left"|  || 0,886 ||  0,007
|-
| 77 ||  (9) ||style="text-align:left"|  || 0,886 || 
|-
| 78 ||  (10) ||style="text-align:left"|  || 0,886 || 
|-
| 79 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,886 ||  0,002
|-
| 80 ||  (5) ||style="text-align:left"|  || 0,885 ||  0,001
|-
| 81 ||  (7) ||style="text-align:left"|  || 0,884 || 
|-
| 82 ||  (5) ||style="text-align:left"|  || 0,883 ||  0,001
|-
| 83 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,881 ||  0,005
|-
| 84 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,881 || 
|-
| 85 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,880 ||  0,001
|-
| 86 ||  (5) ||style="text-align:left"|  || 0,879 || 
|-
| 87 ||  (3) ||style="text-align:left"|  || 0,878 || 
|-
| 88 ||  ||style="text-align:left"|  || 0,878 || 
|-
| 89 ||  (2) ||style="text-align:left"|  || 0,874 || 
|-
| 90 ||  (1) ||style="text-align:left"|  || 0,872 ||  0,005
|-
|}

Примечания

Ссылки 

 Сайт Отчёта о развитии человечества
 

Демократия
Образования
Научные исследования
Образование
Рейтинги